Туарі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 439 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1177,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Туарі, Офіційний сайт 

 Туарі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Туарі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін